IS steht für:

 Image Stabilization in der Kameratechnik die optische Bildstabilisierung
 Inertialsystem, physikalisches Bezugssystem
 Informationssicherheit, Abkürzung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eingeführt

 Ingenieurschule, ehemalige höhere Fachschule

 Internacia Semajno, siehe Deutsche Esperanto-Jugend#Internationale Woche
 International Standard, siehe Internationale Organisation für Normung
 IS2000, eine Befestigungsvariante für Scheibenbremsen an Fahrrädern
 IS-Funktion, volkswirtschaftliches Modell in der Makroökonomie
 IS (Infinite Stratos), japanische Roman-, Manga- und Animereihe
 Islamischer Staat (Organisation), Terrororganisation
 Island, als Ländercode nach ISO 3166, und als Kfz-Kennung
 Island Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft, als IATA-Airline-Code
 Lexus IS, US-Automodell von Lexus

Biologie:
 Immunologische Synapse, Kontaktstelle in der Immunologie
 Innensegment, Schicht der Netzhaut, siehe Netzhaut #Innensegment (IS)
 Insertionssequenz, Molekulargenetik

Informatik:
 Independent Set, Stabile Menge, Graphentheorie
 Informationssicherheit, Information Security
 Informationssystem, soziotechnisches System
 Integrierter Schaltkreis, elektronische Schaltung
 Intermediate System, vermittlungstechnische Komponente in einem Netzwerksystem nach dem OSI-Referenzmodell

Waffentechnik:
 IS-Serie, eine Serie sowjetischer Kampfpanzer
 Istrebitel Skladnoi, Serie sowjetischer Experimentalflugzeuge

Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Gouvernement al-Ismaʿiliyya
 Deutschland:
 kreisfreie Stadt Iserlohn und Kreis Iserlohn (auslaufend)
 I S, ehemaliges Kfz-Kennzeichen für die Provinz Hannover
 Italien: Provinz Isernia
 Rumänien: Kreis Iași

Is steht für:
 antike Stadt in Mesopotamien nach Herodot, mit einem kleinen Fluss, heute im Irak die Stadt Hīt
 Is (Fluss), ein Fluss im Kreis Isowsk in der russischen Oblast Swerdlowsk (Ural)
 Is-en-Bassigny, Gemeinde im Département Haute-Marne, Frankreich
 Is-sur-Tille, Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Kanton Is-sur-Tille, Département Côte-d’Or, Frankreich

is steht für:
 isländische Sprache, nach ISO 639-1
 .is, Top-Level-Domain Islands

i. S. steht  für:
 im Serum, medizinisch, siehe Blutserum

Siehe auch:

Abkürzung